Бернулијева једначина се може односити на следеће једначине:
 Бернулијева једначина  -једна од основних једначина динамике флуида у физици
 Бернулијева диференцијална једначина -диференцијална једначина, која се користи у математици